Octavio puede referirse a:

 César Augusto, primer emperador del Imperio romano.
 Sociedad Deportiva Octavio, equipo de balonmano de la localidad de Vigo, Galicia, España.
 Octavio: La metamórfica historia de Octavio Ocampo, película sobre el célebre pintor mexicano.
 Octavio (nombre), nombre propio de origen latino.